Тоннель Восточного выезда — строящийся с 1992 четырёхполосный автодорожный тоннель проекта «Восточный выезд» под лесопарком Лесоводов Башкирии и улицей Менделеева, который свяжет улицу Округа Галле и проспект Салават Юлаева с автомобильной дорогой М5 «Урал» в городе Уфе.

Описание 
Длина — 1223 м. Максимальная глубина залегания — 69 м. Представляет собой два рукава (калотты) — северный и южный. Применяется постоянный закрытый пластовый принудительный дренаж.

История 
Первоначально длина составляла 1249 м. Проекты портала тоннеля разработаны в «БашНИИстрой» Н. З. Готман и Э. Д. Насыровой.

Строительство начато в 1992 согласно Постановлению Совета Министров Республики Башкортостан от 28 февраля 1992 года № 45 «О строительстве автотранспортного тоннеля через реку Уфа в створе улицы О. Галле» с двух площадок — от шахтного ствола (будущий вентиляционный) и западного портала на максимальной глубине около 30 м. В 1992–1995 шли только подготовительные работы — на западном портале, и проходка шахтного комплекса. В 1999–2004 шло основное строительство — к началу 2006 планировалось закончить строительство северного рукава тоннеля.

В 2002, возле западной границы лесопарка Лесоводов Башкирии и западной части тоннеля, канализирован участок реки Сутолоки. В 2004 строительство приостановлено, и тоннель был «законсервирован» с поддержанием в надлежащем состоянии.

В 2019 строительство возобновлено.

В конце марта 2021 завершена проходка тоннеля. В 2023 готовность тоннеля оценивалась в 63 %. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 — к 450-летию города Уфы.

Примечания 

Здания и сооружения Уфы